San Enrique bezeichnet:

 San Enrique (Argentinien), ist ein Ort in der Provinz Buenos Aires
 San Enrique (Iloilo), eine Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo auf den Philippinen
 San Enrique (Negros Occidental), eine Stadtgemeinde in der Provinz Negros Occidental auf den Philippinen